Ikh-Uul kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Ih-Uul (distrikt i Mongoliet, Chövsgöl), 
 Ih-Uul (distrikt i Mongoliet, Dzavchan), 

Robotskapade Mongolietförgreningar